

Patronyme 
 
 Agathe de La Boulaye (1972-), née Lefebvre de Laboulaye, actrice française
 Béatrice de La Boulaye (1981-), actrice française
 André Lefebvre de La Boulaye (1876-1966), diplomate français
 Charles Duret de Chevry de La Boulaye, militaire français du 
 Gabriel Éléonore Merlet de la Boulaye (1736-1807), botaniste français
 Jacques-Isaac Seurrat de La Boulaye (1728-1803), magistrat et homme politique français
 Paul de La Boulaye (1849-1926), peintre français

Lieux 

 La Boulaye, commune française de Saône-et-Loire en région Bourgogne-Franche-Comté
 Abbaye de La Boulaye, ancienne abbaye cistercienne en France
 Château de la Boulaye, château de la Manche en France
 Fort de La Boulaye, fort français en Louisiane

Voir aussi 
 
Homonymie de monument
Patronyme français